Paradyż peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Paradyż est une gmina rurale du powiat d'Opoczno
 Paradyż est un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus

dans la voïvodie de Poméranie
 Paradyż est un village